Crete (Illinois)
Crete (Nebraska)
Lomont-sur-Crête
Dannemarie-sur-Crète

Desambiguação